Шульгинская — название нескольких населённых пунктов:
 Шульгинская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Шульгинская — деревня в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области (Муниципальное образование «Никольское»).
 Шульгинская — деревня в Шенкурском муниципальном районе Архангельской области (Муниципальное образование «Тарнянское»). С 2 июля 2012 года в составе (Муниципального образования «Никольское»).